Grießkogel (Glocknergruppe), 3066 meter hoge berggroep in de Hoge Tauern
Grießkogel (Steinernes Meer), 2543 meter hoge berg in Teinernen Meer
Grießkogel (Tennengebirge), 2270 meter hoge berg in het Tennengebergte